Río Primero bezeichnet:

 den Fluss Río Suquía (Alternativbezeichnung) in Argentinien
 die Stadt Río Primero (Córdoba) in Argentinien
 das Departamento Río Primero in Argentinien